

Cinema
 Sotto processo (On Trial) – film del 1928 diretto da Archie Mayo
 On Trial – film del 1939 diretto da Terry O. Morse

Televisione
 On Trial – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1956 al 1959 conosciuta anche come The Joseph Cotten Show
 On Trial – serie televisiva britannica trasmessa dal 1960
 On Trial – programma televisivo statunitense trasmesso dal 1988
 On Trial – film per la televisione del 1994

Pagine correlate 
 Sotto processo